Коро́тких () — російське прізвище.

Персоналії 
 Микола Коротких (1908 або 1909—1942) — радянський футболіст, нападник. Офіцер НКВС.
 Микола Коротких (хімік) (* 1951) — український хімік.
 Сергій Коротких (* 1974) — російський, білоруський та український політик і військовик.
 Юрій Коротких (1939—2016) — український футболіст (воротар) і футбольний тренер.

Російські прізвища